6-я отдельная танковая бригада:

 6-я отдельная тяжёлая танковая бригада;
 6-я отдельная танковая бригада (формирования 2009 года).